Saint-Fiacre puede referirse a: 

 Saint-Fiacre, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Saint-Fiacre, comuna francesa situada en Sena y Marne.